Mužská čtyřhra San Diego Open 2021 probíhala na přelomu září a října 2021. Do deblové soutěže sandiegského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se první ročník turnaje.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Britů Joe Salisbury a Neal Skupski, který ve finále zdolal australsko-slovenské turnajové trojky Johna Peerse s Filipem Poláškem. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Jako dvojice drželi finálovou neporazitelnost, když navázali na trofej z Erste Bank 2018. Ze tří společně odehraných turnajů jejich zápasová bilance činila 10–1. Salisbury na okruhu ATP Tour vybojoval osmý deblový titul a pro Skupského to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Joe Salisbury /  Neal Skupski (vítězové) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1. kolo)
  John Peers /  Filip Polášek (finále) 
  Simone Bolelli /  Máximo González (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Tour 2021
San Diego Open
Tenis v USA v roce 2021